Turza peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Silésie :
 Turza, un village du powiat de Lubliniec ;
 Turza, un village du powiat de Zawiercie.

 dans d'autres voïvodies :
 Turza, un village de la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Turza, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Turza, un village de la voïvodie d'Opole ;
 Turza, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.